Tr3s Monos es el nombre de un  grupo de música de Zaragoza,que se forma en el año 2003, integrado por  los MCs  Pablo Carrouché y Sharif Fernández, y  su productor  Lex Luthorz. El grupo se separó en el año 2009, liberando su trabajo editado.
Realizaban ritmos raperos con música delicada y letras de gran profundidad.

Discografía
Tr3s Monos ha lanzado trabajos autoproducidos como:
Demos 2006 (2006)
Música Para Tus Ojos (LP) (2007)
¿Quien es Simone Staton? (Maxi) (2007)
Buscando a Simone Staton(2008)

Referencias

Enlaces externos
Tr3s Monos - Química (con Rapsusklei) Youtube
Tr3s monos – Emsis Youtube
Tr3s Monos - Recopilación complete Youtube

Músicos de España